Brza je ime več naselij:
 Brza, Jablaniški upravni okraa, Srbija
 Brza Palanka, Borski upravni okraj, Srbija